Burg Neuburg bzw. Ruine Neuburg heißen:
 Neuburg (Gelbingen), Ruine bei Schwäbisch Hall-Gelbingen, Deutschland
 Burg Neuberg (Löffelbach), in der Oststeiermark
 Burgstelle Hoh-Wülflingen, abgegangenen Burg in Winterthur, Schweiz
 Burgruine Neuburg (Koblach), eine Ruine bei Koblach, Vorarlberg
 Neuburg (Mammern), eine Ruine in Mammern, Schweiz
 Burg Neuburg (Mecklenburg), ehemalige Burganlage bei Neuburg, Mecklenburg
 Burg Neuburg, abgegangene und namensgebende Burg für Neuburg am Rhein 
 Ruine Neuburg (Neuhausen am Rheinfall), in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
 Burg Neuburg (Untervaz), Ruine in Untervaz, Schweiz

Siehe auch: 
 Schloss Neuburg – auch umgebaute Burgen
 Burg Neuberg
 Neuburg – ein Überblick